

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Międzybłocie – część wsi Śniatycze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Międzybłocie – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Międzybłocie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów